Джон Сміт (; 5 жовтня 1798 — 12 лютого 1888) — англійський ботанік, перший куратор Королівського ботанічного саду К'ю.

Біографія 
Народився у сім'ї садівника, змалку проявляв інтерес до ботаніки. У 1822 році влаштувався на роботу у ботанічний сад носити гаряче каміння у теплиці для нагрівання повітря. Згом став бригадиром теплиць. Разом з директором Віл'ямом Гукером займався переведенням саду з приватного у публічний.
Галузь наукових інтересів Сміта — папороті. Коли він влаштувався на роботу сад мав 40 видів, а коли уходив на пенсію у колекції було 1084 папороті.

Роботи Сміта 
 (1841) Observations on the cause of Ergot. (Paper read 1838). Trans. Linn. Soc. 18: 449-52.
 (1841) Notice of a plant which produces perfect seeds without anv apparent action of pollen. (Paper read 1839). Trans. Linn. Soc. IS:509-12.

 (1841) Remarks on the genus Sphaerostephanos among ferns. Hooker. Joum. Bot. 3: 17-19.
 (1841) Enumeratio Filicum Philippinarum; or a systematic arrangement of the ferns collected by H. Cuming, Esq., F.L.S., in the Philippine Islands and the Peninsula of Malacca . . . 1836 and 1840. Hooker. Journ. Bot. 3: 392—422.
 (1841) On Hewardia, a new genus of ferns. Hooker. Journ. Bot. 3: 431-3.
 (1841) An arrangement and definition of the genera of ferns, with observations on the affinities of each genus. Hooker. Journ. Bot. 4: 38-70, 147-98; London Journ. Bot. / (1842): 419-38, 659-68; 2 (1843): 378-94.

 (1842) Enumeration of plants collected by Mr. Schomburgk in British Guiana. Filices determined and described by J. Smith. London Journ. Bot. / (1842): 193—203.

 (1845) Observations on a new genus [Syngramma] of ferns. London Journ. Bot. 4: 166-9.
 (1846) An Enumeration—ferns cultivated in the Royal Botanic Gardens at Kew, in December, 1845, with characters and observations on some of the genera and species. Botanical Magazine Appendix: 7-39.

 (1852-7) Botany of the voyage of ' H.M.S. Herald ', by B. Seemann. Ferns described by Smith.
 (1854) Observations on a remarkable Cycadaceous plant from Port Natal. Hooker. Journ. Bot. 6: 88-90.
 (1857) Catalogue of the ferns in the Royal Gardens of Kew. (Privately printed, for the purpose of making exchanges with other gardens. See Hooker, Journ. Bot. 9 (1857): 282.)

 (1857) Cultivated ferns; or, a catalogue of exotic and indigenous ferns cultivated in British gardens . . . 82p.
 (1858) An Account of exotic cultivated ferns, described by Smith & T Moore . . . 56p. Неопублікована.
 (1866) Ferns; British and Foreign . . . xii, 412p. (публікувалася 4 рази)
 (1866) Note on the fern genus Brainea. Journ. Bot. 4: 15-7.
 (1866) Note on the affinity of ferns. Journ. Bot. 4: 306-7. 587

 (1867) Weeds and their characteristics [Letter]. Journ. Bot. 5: 245-6.
 (1871) Domestic botany. An exposition of the structure and classification of plants, and of their uses . . . xii, 547p.
 (1875) Historia filicum; an exposition of the nature, number and organography of ferns . . . v, 429p.
 (1878) Bible plants; their history . . . ix, 256p.
 (1879) Adam Spade, the gardener; an exposition of the curiosities of his garden and calling, by . . . Abel Doubleway [J. Smith]. 62p.
 (1880) Records of the Royal Botanic Gardens, Kew. xiii, 339p.
 (1882) A Dictionary of popular names of the plants which furnish the natural and acquired wants of Man . . . ix. 457p.
 (1887) A Record of a few special events and matters relative to the Royal Botanic Gardens at Kew. 16p.
 (1896) Les Fougeres, organographie et classification, par MM. Hooker. Baker et Smith. Traduit de 1'anglais par C. Maron avec annotations par L. Fournier & C.M. 122p.

Джерела 
 JOHN SMITH KEW'S FIRST CURATOR // The Journal of the Kew Guild — Volume 8, Number 70, (1965) -PDF

Британські ботаніки